Pseudoips dorsilutea är en fjärilsart som beskrevs av Embrik Strand 1917. Pseudoips dorsilutea ingår i släktet Pseudoips och familjen trågspinnare. Inga underarter finns listade.

Källor 

Trågspinnare
dorsilutea